Фёдор Опочинин:
 Опочинин, Фёдор Константинович (1846—1881) — русский археограф и библиофил, камер-юнкер.
 Опочинин, Фёдор Петрович (1779—1852) — член Государственного совета, действительный тайный советник, обер-гофмейстер.